A competição de 15 km livre masculino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi disputada em 16 de fevereiro no Centro de Esqui Cross-Country Alpensia, em Pyeongchang.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+9).

Resultados
A prova foi disputada por 119 atletas.

15 km livre masculino